Филист Сиракузский (; ок. 430—356/355 до н. э.) — древнегреческий историк, политический деятель и военачальник. Автор несохранившегося до наших дней исторического труда «История Сицилии» () в 13 книгах.

Биография 
Филист, происходящий из знатного и богатого рода, был активным сторонником правления в Сиракузах тиранов Дионисия Старшего и Дионисия Младшего. В 405 году до н. э. он содействовал первому из них в завоевании Сиракуз. Некоторое время командовал сторожевым отрядом, занимавшим сиракузскую крепость.

Несмотря на то, что Филист был его приверженцем, Дионисий Старший в 386 году до н. э. изгнал его из Сиракуз за то, что тот без разрешения Дионисия женился на его племяннице.

После смерти Дионисия Старшего Филист в 366 году до н. э. был возвращён из ссылки и оказывал значительное влияние на управление государством. Отвергая план реформ, предложенный Дионом и Платоном, в 361 году до н. э. он способствовал их изгнанию.

Филист погиб, участвуя в неудачной морской битве против Диона. По одним данным, после своего поражения он покончил жизнь самоубийством; по другим известиям, пал жертвой разъярённой толпы.

«История Сицилии» Филиста 
Исторический труд Филиста был создан по образцу сочинения Фукидида и излагал историю Сицилии с древнейших времен до первых лет правления Дионисия Младшего. Из тринадцати книг одиннадцать были посвящены правлению Дионисия Старшего, а последние две — правлению Дионисия Младшего до изгнания. Впоследствии Афанасий Сиракузский продолжил историю Филиста.

По мнению древних, Филист подражал Фукидиду, но не мог достигнуть его высоты (Цицерон называет его поэтому «pusillus Thucydides»): исторические события излагал односторонне, с точки зрения своих политических симпатий и антипатий. Несмотря на это, «Sikelika» пользовалась в древности популярностью. Так, Александр Македонский в походе в Азию, приказал, наряду с трагедиями Эврипида, Софокла и Эсхила, прислать ему сочинение Филиста (Plut.Alex.,8).

Литература 
 
 История греческой литературы. Под редакцией С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. Том 2. М., 1955. — С. 134—135.
 Charles A. Folcke: Dionysius and Philistus. The Tyrant and the Historian. Binghamton 1973 (Dissertation)
 Renate Zoepffel: Untersuchungen zum Geschichtswerk des Philistos von Syrakus. Freiburg 1965 (Dissertation)
 Stefan Schorn: Politische Theorie, 'Fürstenspiegel' und Propaganda. Philistos von Syrakus, Xenophons Hieron und Dionysios I. von Syrakus. In: David Engels u.a. (Hrsg.): Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Herrschaft auf Sizilien von der Antike bis zum Spätmittelalter. Franz Steiner, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-515-09641-6, S. 37−61

Историки Древней Греции
Историки IV века до н. э.
Военачальники IV века до н. э.